«Конвой PQ-17» — российский художественный многосерийный цветной телевизионный фильм, снятый по мотивам романа «Реквием каравану PQ-17» советского писателя В. С. Пикуля. Премьерный показ телесериала состоялся в ноябре 2004 года на телеканале «Россия».

Сюжет 
27 июня 1942 года из Рейкьявика в Архангельск вышел караван судов, получивший кодовое название PQ-17. Путь конвоя с грузами для СССР лежал через северную Атлантику, где им угрожали атаки германского военного флота и авиации.

Главную угрозу представлял немецкий линейный корабль «Тирпиц». Получив сообщение о выходе «Тирпица» с базы, британское Адмиралтейство приказало кораблям непосредственного прикрытия повернуть навстречу германскому линкору, а транспортным судам — рассредоточиться и продолжать движение поодиночке. В результате этого решения транспорты конвоя остались без прикрытия и понесли тяжелые потери от действий подлодок и авиации противника.

В ролях

Съёмочная группа 
 Автор сценария: Владимир Вардунас
 Режиссёр: Александр Котт
 Оператор-постановщик: Пётр Духовской
 Визуальные эффекты: Семён Левин
 Художник-постановщик: Андрей Васин
 Композитор: Юрий Красавин
 Звукорежиссёр:
 Монтаж:
 Художник-гример: Николай Пилявский
 Исполнительный продюсер: Леонид Маркин
 Продюсер: Владимир Досталь
 художник по костюмам: Людмила Романовская

Производство кинокомпания «ДомФильм» при участии киностудии «Макс-Медиа». Визуальные спецэффекты изготавливала компания SL-Studio Семёна Левина, за которые впоследствии была удостоена платиновой награды в номинации «Визуальные эффекты в кинематографии» и 7 наград на конкурсе OMNI INTERMEDIA AWARDS-2004.

Съёмки 
 Съёмки фильма проводились в Полярном.

Примечания

Ссылки 
 «Конвой PQ—17» на сайте «Энциклопедия отечественного кино»
 М. Войтенко Сериал «Конвой PQ—17» — теперь конвой терзают киношники, историческая критика

Телефильмы 2004 года
Телесериалы телеканала Россия-1
Телесериалы телеканала НТВ
ДомФильм
Военные фильмы России
Фильмы-драмы России
Исторические фильмы о Второй мировой войне
Исторические телесериалы о 1940-х годах
Экранизации произведений Валентина Пикуля
Фильмы России 2004 года
Фильмы:Персонажи:Уинстон Черчилль